Gamba o cama, extremitat del cos humà
 Gamba o viola d'arc, instrument musical 
 Gamba (Gabon), ciutat de Gabon
 Biologia:
 Gamba, denominació no taxonòmica de molts crustacis que tenen una forma característica
 Gamba vermella o Aristaeomorpha foliacea, espècie de crustaci decàpode marí de la família Aristeidae
 Gamba boreal, espècie de gamba que es troba a les parts fredes dels oceans Atlàntic i Pacífic
 Aus:

 Gamba groga grossa, ocell de la família dels escolopàcids que en estiu habita la tundra al nord d'Amèrica del Nord i en hivern zones humides des del sud d'Amèrica del Nord i el Carib, fins al sud d'Amèrica del Sud
 Gamba groga petita, ocell de la família dels escolopàcids que en estiu habita la tundra al nord d'Amèrica del Nord i a l'hivern al sud d'Amèrica del Nord i les Antilles fins al sud d'Amèrica del Sud
 Gamba roja (Tringa totanus)
 Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
 Gamba verda (Tringa nebularia)
 Biografies:
 Ezio Gamba (1958), judoka italià, campió olímpic 
 Enrico Gamba (1831-83), pintor italià
 Gamba gavatxa,